Niagara este numele:

 unui fluviu în America de Nord, Niagara (râu) 	
 cascadei pe fluviul Niagara, Cascada Niagara

a diferite locuri, localități:
 Niagara (North Dakota)
 Niagara (Wisconsin)
 Niagara-oraș (Wisconsin)
 cascada Niagara (New York)
 cascada Niagara (Kanada)
 Niagara-on-the-Lake, Ontario
 Fort Niagara
 Niagara County
 Niagara Peninsula

unui Film din 1953 cu Marilyn Monroe:
 Niagara (film)

unui joc:
 Niagara (joc)